Shura – parola araba che significa "consiglio" o "assemblea"
Shura – termine giapponese con cui ci si riferisce alla entità religiosa buddhista ed induista Asura
Capricorn (Shura) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Shura – personaggio del manga e anime One Piece di Eiichirō Oda
Shura – personaggio di Soulcalibur IV
Shura – vezzeggiativo russo usato per indicare Alexander, uno dei protagonisti della trilogia de Il cavaliere d'inverno di Paullina Simons
Shura – artista musicale britannica